Pomoquita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pomoquita, Michoacán de Ocampo, ort, Maravatío, 
 Pomoquita, Tabasco, ort, Tacotalpa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar